Le qualificazioni del singolare del Citi Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Julia Cohen (secondo turno)
  Lauren Albanese (secondo turno)
  Petra Rampre (qualificata)
  Madison Brengle (qualificata)

 Beatrice Capra (ultimo turno)
 Ryoko Fuda (qualificata)
 Tammi Patterson (secondo turno)
 Asia Muhammed (ultimo turno)

Qualificate

  Alexandra Mueller
  Ryoko Fuda

  Petra Rampre
  Madison Brengle

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Citi Open 2011
WTA Tour 2011